Rockabye (1932), een film uit 1932
 Rockabye (1986), een film uit 1986
 Rockabye (nummer), een nummer van Clean Bandit samen met Sean Paul en Anne-Marie